Een verkeersweg:
A57 (Duitsland), zie Bundesautobahn 57
A57 (Frankrijk)
A57 (Groot-Brittannië)
A57 (Noord-Ierland)
A-57 (Spanje)